Esistono due comuni francesi con questo nome

Vailly – Alta Savoia
Vailly – Aube